Евгений Астахов: Астахов, Евгений Григорьевич (род. 1939) — судья всесоюзной категории по волейболу.
 Астахов, Евгений Евгеньевич  (1925—2013) — прозаик, журналист, публицист, сценарист.
 Астахов, Евгений Михайлович (род. 1937) — советский, российский дипломат.